Kranji (Bekasi Barat), bestuurslaag in Indonesië.
 Kranji (metrostation), metrostation in Singapore.
 Kranji (Paciran), bestuurslaag in Indonesië.
 Kranji (Purwokerto Timur), bestuurslaag in Indonesië.